Een aantal pausen van de Rooms-Katholieke Kerk. Celestinus is Latijn voor De Verhevene.
 Paus Celestinus I
 Paus Celestinus II
 Tegenpaus Celestinus II
 Paus Celestinus III
 Paus Celestinus IV
 Paus Celestinus V